Гран-при Макао Формулы-3 2008 — это 26-й в истории приз для машин этой техники, проведённый на улицах Макао. Гоночный день состоялся 16 ноября 2008.

Приз вновь является гонкой поддержки для одного из соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей.

Заявочный лист 
 Все участвующие пилоты используют шасси Dallara F308.

Отчёт 
26-й в истории Гран-при Макао для автомобилей класса Формула-3 как обычно собрал весьма сильный состав: в Китай приехали два лидера японского чемпионата, пять из шести лучших пилотов последнего британского первенства, четыре из пяти сильнейших пилотов евросерии, а также чемпион австралийского чемпионата. Помимо них стартовое поле составили ещё около двадцати различных молодых пилотов, часть из которых в сезоне-2008 до этого не участвовала в регулярных соревнованиях машин класса Формула-3.

В тренировках первое время сильнее других смотрелся Эдорадо Мортара, но постепенно конкуренты всё сокращали преимущество и в решающий момент отодвинули итальянца лишь на четвёртое место на старте квалификационной гонки. Карло ван Дам, проигравший по итогам первой тренировки итальянцу более 1,4 секунды в решающий момент смог проехать круг со временем в 2:11.846 и завоевать поул. Ещё один списочный фаворит старта — победитель F3 Masters Жюль Бьянки — смог квалифицироваться лишь семнадцатым.

Квалификационная гонка не обошлась без происшествий уже по ходу самого первого круга: массовый завал стоил пелотону сразу семи машин, включая Dallara обладателя поул-позиции. Лучше других на старте сориентировался Кэйсукэ Кунимото, возглавивший пелотон и ведший его вплоть до седьмого круга, когда из-за собственной ошибки на торможении пропустил вперёд Мортару. Итальянец воспользовался своим шансом и уверенно довёл гонку до победы. В основном заезде Кунимото смог отыграться: японец лучше принял старт, но Мортара долгое время преследовал его по пятам, пока на одном из рестартов не задел стену и повредил машину. Неудачно проведший первую гонку Брендон Хартли смог отыграться по ходу основного заезда, прорвавшись с двадцатой позиции на старте в число призёров. Финишировавший вторым Мортара привёз ему лишь две секунды. Находившийся в тени по ходу всего уик-эда Жюль Бьянки также смог блеснуть в основном заезде, пробившись с 28-го на 9-е место.

Гран-при Макао в данном классе в пятый раз в истории и второй раз подряд покорилось представителю японского чемпионата. Кэйсукэ Кунимото стал вторым японцем после Такумы Сато, победившим на местных улочках на машине Формулы-3.

Результаты

Квалификация 
 Квалификация проводится в две 45-минутные сессии. Одна из них проведена 13 ноября, другая же — 14,Решётка для квалификационной гонки определена по итогам лучшего круга для каждого пилота по итогам обеих сессий.

Жирным выделена быстрейшая сессия.

Квалификационная гонка 

Примечание: Бьянки, Ланкастер и Мяки оштрафованы за различные нарушения.

Основная гонка 

Примечание: Коццолино оштрафован.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Большого приза 2008 года
 Буклет с результатами MST Systems

Макао
Моторные виды спорта
Ноябрь 2008 года
Формула-3